Śliwowski (forma żeńska: Śliwowska; liczba mnoga: Śliwowscy) – polskie nazwisko. Na początku lat 90. XX wieku w Polsce nosiły je 1433 osoby, według nowszych, internetowych oparty danych liczba jest 1689. Nazwisko pochodzi od nazwy miejscowej Śliwowo (wieś w gminie Rutki, w województwie podlaskim) i jest najbardziej rozpowszechnione w północno-wschodniej Polsce. W tym samym rejonie można znaleźć warianty pisowni Sliwowski/Sliwowska.

Znane osoby noszące to nazwisko 
 Jerzy Śliwowski (1907–1983) – polski adwokat i teoretyk prawa karnego;
 Karol Śliwowski (1855–1933) – polski rzymskokatolicki biskup;
 Maciej Śliwowski (ur. 1967) – polski piłkarz;
 René Śliwowski (1930–2015) – polski historyk literatury rosyjskiej, tłumacz i krytyk;
 Wiktoria Śliwowska (ur. 1931) – polska historyczka i profesor nauk humanistycznych.

Przypisy 

Polskie nazwiska